Gustaf Brandel kan avse:

* Gustaf Brandel (1776–1820), svensk officer
 Gustaf Brandel (1846–1931), svensk kontraktsprost